St Just – parrocchia civile della Cornovaglia, situata nel distretto di Penwith
 St Just – parrocchia civile della Cornovaglia, situata nel distretto di Carrick

Pagine correlate 
 Saint Just